Mezalocha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mezalocha (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Mezalocha (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar